Lauzières peut désigner :
 Lauzières, un village de la Charente-Maritime, rattaché à la commune de Nieul-sur-Mer ;
 Lauzières, une ancienne commune de l'Hérault, rattachée à Octon.
 la Grande Lauzière, un sommet de France situé dans la chaîne de Belledonne.

Voir aussi